Koželj je lahko:
 Koželj (priimek)
 Koželj, Srbija - naselje v Srbiji